Кельтибе́ры (, ) — группа племён в центральной и северной Испании и в Португалии доримского периода. Название кельтиберов отражает тот факт, что в их культуре прослеживаются как кельтские, так и иберские элементы. Остаётся неясным, являлись кельтиберы смешавшимися кельтами и иберами или же представляли одну из этих двух групп с существенным культурным воздействием другой. Неизвестным остаётся также, насколько долгой является их самостоятельная история.

Частой ошибкой является распространение термина «кельтиберы» на все народы Пиренейского полуострова доримской эпохи, говорившие на испано-кельтских языках. Ошибка эта связана с тем, что лишь кельтиберы оставили после себя письменные памятники, хотя занимали относительно небольшую часть Пиренейского полуострова.

Античные авторы описывали кельтиберов как воинственный народ. Во II веке до н. э. кельтиберы были покорены римлянами. Кельтиберское наследие встречается в испанской провинции Галисия. Сохранились письменные памятники кельтиберского языка.

История 
 218 до н. э.: многие кельтиберы и южные галлы принимают участие в походе Ганнибала в северную Италию
 197 до н. э.—179 до н. э.: начало Кельтиберских войн. Первая война против римлян
 154 до н. э.—133 до н. э.: вторая война против римлян (первая Нумантийская война, или вторая Кельтиберская война)
 133 до н. э.: римляне уничтожают кельтиберский город Нуманция, после чего последовал долгий период мира

См. также 
 Народы и племена древней Испании
 Серторианская война

Примечания

Литература

Ссылки 

 Описание кельтиберов у Диодора Сицилийского (Историческая библиотека, V, 33). Публикация на сайте «История Древнего Рима»

История Испании
Исчезнувшие народы Европы